Чавінь:

 Чавінь (провінція) — провінція у В'єтнамі
 Чавінь (місто) — місто у В'єтнамі, столиця провінції Чавінь
 Чавін (культура)  — археологічна культура, що існувала на території сучасного узбережжя та гірських районів центрального та північного Перу
 Чавін-де-Уантар — археологічна ділянка, що містить руїни і артефакти